Ойтуз () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Ойтуз () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративний центр комуни Ойтуз.
 Ойтуз () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Луміна.
 Ойтуз () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Брецку.
 Ойтуз () — гірський перевал в Румунії, в Східних Карпатах.